

Austria 
 Holzheim – dzielnica miasta Leonding, w Górnej Austrii

Belgia 
 Holzheim – wieś w gminie Büllingen, w Walonii

Niemcy 
 Holzheim – dzielnica miasta Göppingen
 Holzheim – dzielnica miasta Neuss
 Holzheim – dzielnica miasta Mechernich
 Holzheim – dzielnica miasta Pohlheim
 Holzheim – dzielnica miasta Neumarkt in der Oberpfalz
 Holzheim – dzielnica gminy Lauterhofen
 Holzheim – gmina w powiecie Dillingen an der Donau, w Bawarii
 Holzheim – wspólnota administracyjna w powiecie Dillingen an der Donau, w Bawarii
 Holzheim – gmina w powiecie Donau-Ries, w Bawarii
 Holzheim – gmina w powiecie Neu-Ulm, w Bawarii
 Holzheim – gmina w powiecie Rhein-Lahn, w Nadrenii-Palatynacie
 Holzheim am Forst – gmina w powiecie Ratyzbona, w Bawarii

Inne 
 Holzheim – zamek w Niemczech, w gminie Langerwehe, w Nadrenii Północnej-Westfalii

Zobacz też 
 Holtzheim